Lucăceni se poate referi la:

 localități din România
Lucăceni - localitate din județul Satu Mare
 localități din Republica Moldova
Lucăceni - localitate din raionul Fălești
 altele
 rezervația naturală Lucăceni din Republica Moldova